Caetano steht für:

 Caetano (Automarke), brasilianische Automarke
 CaetanoBus, portugiesischer Bushersteller

Caetano ist der Familienname folgender Personen:
 Abílio José Caetano, osttimoresischer Beamter und Politiker 
 Adrián Caetano (* 1969), argentinischer Filmregisseur
 André Gonçalves Caetano (* 1992), Schweizer Fußballspieler
 Carmelita Caetano Moniz (* 1969), osttimoresische Politikerin
 Domenico Manuel Caetano (um 1670–1709), italienischer Alchemist
 Edmilson Amador Caetano (* 1960), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Barretos
 Gerardo Caetano, uruguayischer Fußballspieler
 Isabel Caetano (* 1979), portugiesische Radsportlerin

 Kléber Augusto Caetano Leite Filho (* 1998), brasilianischer Fußballspieler, siehe Klebinho
 Marcelo Caetano (1906–1980), letzter Diktator des Estado Novo in Portugal
 Omar Caetano (1938–2008), uruguayischer Fußballspieler
 Vida Caetano (* 2001), brasilianische Sprinterin

Siehe auch:
 São Caetano
 Cayetano
 Gaetano